Kalter Grund steht für:

Täler:
 Kalter Grund (Schüpfbach), rechtes Seitental zum Schüpfbach vor Kupprichhausen, Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Kalter Grund (Lohrbach) mit Kaltengrundbach, rechtes Seitental zum Lohrbach bei Neuhütten, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Fließgewässer:
 Kalter Grund (Ulfa), linker Zufluss der Ulfa (Fluss) nach Ulfa, Nidda, Wetteraukreis, Hessen

 Kalter Grundgraben, rechter Zufluss der Umpfer vor Gräffingen, Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kalter Bach
 Kalter Gang
 Kalter Graben
 Kaltes Wasser